Elofsson är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på flera olika sätt. Enligt offentlig statistik tillgänglig i oktober 2016 vara följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Elofsson 2 554
 Elovsson 269
 Elowson 71
 Elowsson 59
 Elofson 44
 Elovson 17
 Elofzon 1
Tillsammans blir detta 3 015 personer. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Elofs son.

Personer med efternamnet Elofsson eller med varianter av detta namn
 Anders Elofson (1873–1957), agronom
 Anna Elowson (1869–1953), konstnär
 Anton Elofsson (född omkring 1993), tävlar i bowling för hörselskadade
 Bengt Elofsson (vingad pil) (1200-talet), adelsman
 Gullbrand Elowson (1835–1908), skolman och politiker
 Gustaf Elofsson (1897–1971), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Jonas Elofsson (född 1979), ishockeyspelare
 Jörgen Elofsson (född 1962), låtskrivare
 Nils Elowsson (1890–1999), tidningsman och politiker, socialdemokrat
 Patrik Elofsson (född 1973), diskjockey, känd som DJ Sleepy
 Per Elofsson (född 1977), längdskidåkare
 Rolf Elofsson (född 1930), zoolog, professor
 Sven Elofsson (1533–?), kunglig sekreterare

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn